El Jefe de Gabinete es un cargo que ocupan ciertas personas de confianza de las autoridades, que tiene como fin reunir toda la información necesaria para el desempeño de la autoridad. Entre sus funciones está recaudar información a los encargados de comunicaciones, recibir las visitas, configurar las pautas y agendas. En el servicio público estos realizan operaciones de índole política y administrativa, y se encargan de resolver conflictos que estiman de baja importancia para sus superiores.  

Su rol es de extrema confianza de la autoridad principal. Debe manejar todos los antecedentes para trabajarlos con las áreas que determine la jerarquía. (otros organismos, equipo de desarrollo, equipo de comunicaciones, etc) Su permanencia en la repartición está supeditada a la permanencia de la autoridad que lo nombró en esas funciones.

El término "Jefe de Gabinete" puede referirse a:

 Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina;
 Jefe de Gabinete de la Casa Blanca de Estados Unidos.

de:Bundeskanzleramt (Deutschland)#Der Chef des Bundeskanzleramtes